Ю́зеф Пе́шка (, , 19 февраля 1767, Краков — 4 сентября 1831, там же) — польский художник.

Биография 
Рисунку учился у Доминика Эстрайхера в Лицее Св. Анны в Кракове. Живописи с 1786 года обучался у Франциска Смуглевича в Варшаве. По заказу магистрата Старой Варшавы в 1790—1792 годах выполнил портреты Гуго Коллонтая и других выдающихся общественных и политических деятелей Польши.

В 1793—1812 годах много путешествовал, останавливаясь в Вильне (1794—1798, 1802, 1803, 1807, 1812), Москве (1798—1799), Санкт-Петербурге (вместе с Смуглевичем, 1800—1801) и в Белоруссии — в Витебске, Могилёве, Минске, Несвиже. В Несвиже около 1807—1810 годов был придворным художником Михаила Радзивилла, опекуна владельца Несвижа Доминика Иеронима Радзивилла.

В 1813 году вернулся в Краков. Писал преимущественно портреты чиновников и горожан. Преподавал теорию искусства в Ягеллонском университете (1816—1818), с 1818 года руководил кафедрой живописи и рисунка в краковской Академии изящных искусств.

Творчество 
Во время путешествий рисовал и писал (главным образом акварель и сепия) пейзажи. Под влиянием Франциска Смуглевича написал несколько картин на исторические темы. Много рисунков тушью и сепией со сценами из истории Польши.

Известные произведения 
 «Три дамы, три музы» (ок. 1800, Национальный музей, Варшава).
 Портрет Франциска Смуглевича (1790—1800, Львовская картинная галерея).

Галерея 

Преподаватели Ягеллонского университета
Художники Польши
Художники Польши XVIII века